Le nom Brel est une variante de  : bois clôturé, du gaulois brogilo.

On le rencontre surtout dans le Sud-Ouest, mais aussi en Belgique. 

Variante : 
Brels.

Patronyme 

 Jacques Brel est un chanteur belge ;
 Bruno Brel est également un chanteur belge, neveu du précédent ;
 Daniel Brel est un bandonéoniste originaire d'Europe centrale.

Autre 
 (3918) Brel est un astéroïde.
 Jacques Brel est une station de la ligne 5 du métro de Bruxelles, en hommage au chanteur belge Jacques Brel.
 Jacques Brel, film documentaire de Frédéric Rossif sorti en 1982